Татья́на Архи́повна Тара́н (, Александровск-Сахалинский, СССР — , Киев, Украина) — украинский математик, крупный учёный в области искусственного интеллекта.

Биография 
Татьяна Архиповна родилась 4 декабря 1946 года в Александровске-Сахалинском (Сахалинская область, РСФСР) в семье военнослужащего. Вскоре вместе с семьёй переехала в Севастополь. В 1964 году Татьяна Таран окончила школу с золотой медалью и поступила в Севастопольский приборостроительный институт на специальность «математические счетно-вычислительные приборы и устройства». В 1969 году она получила диплом с отличием и квалификацию инженера-математика.

После получения высшего образования Татьяна Таран переехала в Киев, где работала в Институте сверхтвердых материалов и Институте автоматики. С 1971 по 1973 год училась в аспирантуре КПИ. После этого её работа была связана с кафедрой прикладной математики Киевского политехнического института, где она прошла путь от ассистента до профессора. По двум изданиям её учебника «Основы дискретной математики» обучилось несколько поколений студентов.

Начиная с КИИ-94 в Рыбинске, где она стала членом Российской ассоциации искусственного интеллекта, Татьяна Архиповна быстро вошла в число ведущих специалистов по искусственному интеллекту. В 1998 году Д. А. Поспелов одобрил её докторскую диссертацию, которую она защитила в 1999 году.

Будучи тяжело больной, она сумела закончить (совместно с Д. А. Зубовым) первый учебник по искусственному интеллекту на русском языке «Искусственный интеллект: теория и приложения», который издан в 2006 году в Луганске.

Научная деятельность 
Татьяна Архиповна Таран — доктор технических наук, профессор НТУУ «КПИ», член Ассоциации создателей и пользователей интеллектуальных систем (Украина), Российской Ассоциации искусственного интеллекта, Европейского Координационного Комитета по искусственному интеллекту, Общества конфликтологов Украины, член редколлегии журналов «Новости искусственного интеллекта» и «Рефлексивные процессы и управление» (Москва, Россия). Татьяна Архиповна является  автором 130 публикаций, среди которых 4 книги, 12 учебных пособий и 114 статей на трех языках: украинском, русском и английском, в том числе 11 публикаций в изданиях США и Западной Европы.

Круг научных интересов Татьяны Таран:
 формализация рассуждений,
 логика аргументации,
 представление знаний,
 анализ формальных понятий,
 многоагентные системы,
 когнитивный анализ ситуаций,
 математическая психология,
 рефлексивное управление,
 принятие решений в конфликтных ситуациях,
 обучающие системы,
 новые модели рефлексивного агента.

Последние её исследования были посвящены применению методов интеллектуального анализа общественных процессов. Некоторые работы она написала совместно с психологами, социологами и конфликтологами.

Конференция «Интеллектуальный анализ информации» 
Татьяна Архиповна организовала, а затем была бессменным организатором и руководителем ежегодной международной научной конференции (до 2005 года — украинско-российский научный семинар) «Интеллектуальный анализ информации», которая проходит на базе НТУУ «КПИ» с 2001 года. Сейчас конференции присвоено её имя.

Избранные публикации 
 Таран Т.А. Основы дискретной математики. К.: Просвіта. 2003. – 288 с.

 Искусственный интеллект. Теория и приложения [Текст] : [Учеб.] / Т.А. Таран, Д.А. Зубов ; Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля. - Луганск : [б. и.], 2006. - 239 с. - ISBN 966-590-591-0 : 23.00 грн. УДК 	004.8(075.8)

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте РАИИ
 Информация на сайте ИАИ
 О. П. Кузнецов О вкладе Т. А. Таран в развитие искусственного интеллекта

Выпускники Севастопольского национального технического университета
Исследователи искусственного интеллекта
Преподаватели Киевского политехнического института